Leopold III av Belgien, född 3 november 1901 i Bryssel, död 25 september 1983 i Sint-Lambrechts-Woluwe, var belgarnas kung mellan 1934 och 1951. Han avlade ed som kung den 23 februari 1934. Leopold III var son till Albert I av Belgien och Elisabeth av Bayern.

Biografi 
Leopold var mycket omtyckt som kronprins, och giftermålet 1926 med prinsessan Astrid av Sverige bara ökade populariteten. År 1934 efterträdde han sin far Albert I på tronen, sedan denne hastigt omkommit under en bergsklättring. Han försökte som kung utjämna motsättningarna mellan valloner och flamländare i Belgien.

Under andra världskriget vägrade kung Leopold att följa regeringen i landsflykt. Han levde som krigsfånge på slottet Laeken fram till den allierade invasionen 1944, då han med sin familj fördes till Österrike av tyskarna. Kungen befriades 1945 men på grund av motstånd från vänsterpartierna kunde han inte återvända till Belgien. Han anklagades för samarbete med tyskarna och för att ha haft sympatier för fascismen eftersom han 1940, villkorslöst och mot parlamentets vilja, lämnade över landet till nazisterna.

Han bosatte sig i Schweiz och hans bror, prins Charles, inträdde istället som regent. Frågan kring Leopold III:s fortsatta roll var mycket kontroversiell i Belgien under åren efter krigsslutet och bidrog till flera regeringskriser och täta regeringsskiften under perioden 1945-1950.

I en folkomröstning 1950 fick fortsatt monarki i landet majoritet, men när Leopold återvände till Belgien blev det trots detta stora protester och oroligheter, och 1951 abdikerade Leopold till förmån för sin son, Baudouin I.

Familj
Leopold träffade den svenska prinsessan Astrid våren 1926 och de gifte sig på hösten. Först genomfördes en borgerlig vigsel i Sverige 4 november 1926 och sedan en kyrklig vigsel 10 november samma år i Belgien. Paret fick tre barn men 1935 omkom Astrid i en bilolycka.

År 1938 träffade Leopold III Lilian Baels på en golfbana. Hon utsågs sedermera som guvernant till hans barn och i september 1941 gifte de sig under en religiös ceremoni i hemlighet. I december samma år gifte de sig borgerligt.

Barn
Med Astrid av Sverige, född 1905, död 1935:
 Josephine Charlotte av Belgien, storhertiginna av Luxemburg, född 1927, död 2005
 Baudouin I av Belgien, född 1930, död 1993.
 Albert II av Belgien, född 1934.

Med Lilian Baels, född 1916, död 2002:
 Alexander av Belgien, född 1942 , död 2009
 Marie Christine av Belgien, född 1951
 Marie Esmaralda av Belgien, född 1956

Utmärkelser
  Riddare med kedja av Serafimerorden, 21 september 1926.
  Konung Gustaf V:s jubileumsminnestecken med anledning av 70-årsdagen, 1928.

Anfäder

Källor

Externa länkar

 Officiell biografi
 Sveriges kungahus

Belgiens regenter
Huset Wettin
Huset Sachsen-Coburg-Gotha
Riddare och kommendör av Kungl. Maj:ts Orden
Mottagare av Serafimerorden
Mottagare av Konung Gustaf V:s jubileumsminnestecken med anledning av 70-årsdagen
Storkorset av Leopold II:s orden
Personer i Belgien under 1900-talet
Födda 1901
Avlidna 1983
Män
Personer från Bryssel